Grube Wilhelm steht für:
 Grube Wilhelm (Eschweiler), ehemaliger Steinkohlenschacht bei Eschweiler 
 Grube Wilhelm (Antweiler), ehemaliges Kupferbergwerk bei Antweiler
 Grube Wilhelm (Osternienburg), ehemaliges Braunkohlenbergwerk bei Osternienburg

Siehe auch:
 Grube Prinz Wilhelm
 Grube Johann Wilhelm
 Zeche Wilhelm III
 Zeche Wilhelm's Erbstollen